Geiger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daniel L. Geiger
 Matthias F. Geiger